Fucheng kan syfta på:

Geografi

Kina
Fucheng, Hengshui – ett härad i Hebei-provinsen
Fucheng, Mianyang – ett stadsdistrikt i Mianyang, Sichuan-provinsen
Fucheng (socken i Kina, Guangxi, lat 21,77, long 108,36)
Fucheng (köping i Kina, Guangxi, lat 22,69, long 109,27)
Fucheng (socken i Kina, Hunan)
Fucheng (socken i Kina, Sichuan)
Fucheng (häradshuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 35,37, long 103,71)
Fucheng (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 25,54, long 115,89)
Fucheng (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,78, long 111,57)

WP:Projekt Kina